Iglesia votiva puede referirse a:

 Iglesia votiva (Viena) (Votivkirche), templo católico en Viena.
 Iglesia votiva (Szged) (Szegedi dóm), catedral católica en Szged.
 Iglesia Votiva de Maipú, templo católico en Santiago.
 Iglesia votiva de la Inmaculada Madre de Dios (Constantinopla) (Theotokos Panachrantos), iglesia bizantina desaparecida.